Montebello Ionico, municipi de la ciutat metropolitana de Reggio de Calàbria, a la regió italiana de Calàbria
 Montebello (Califòrnia), localitat estatunidenca
 Montebello (Nova York), localitat estatunidenca
 Montebello (Quebec), localitat quebequesa
 Illes Montebello, arxipèlag australià
 Montebello (aranya), un gènere d'aranyes de la família dels liocrànids.